Виста Мар има више значења:

 Виста Мар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста Мар (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику